Rambah Hilir (plaats), een plaats in Indonesië
Rambah Hilir (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing